Briganti ist der Familienname folgender Personen:

 Donato Briganti (* 1939), italienisch-niederländischer Basketballtrainer
 Francesco Briganti (1873–1961), italienischer Notar, Bibliothekar und Lokalforscher